Леонид Константинович Лебедев  (1840 — ?) — управляющий канцелярий министра земледелия и государственных имуществ.

Биография 
Происходил из дворян. Окончил симбирскую гимназию и историко-филологический факультет Московского университета (1861) со степенью кандидата.

В 1864 году поступил на службу в министерство государственных имуществ. В том же году был командирован в Курск в распоряжение чиновника особых поручении для ревизования палаты государственных имуществ. В 1866 году командирован с той же целью в Рязань, а затем в Петрозаводск для исполнения обязанностей советника сельскохозяйственного отделения олонецкой палаты государственных имуществ. В 1867 году назначен столоначальником департамента общих дел, а в 1868 году делопроизводителем судной части того же департамента. В 1874 году командирован в Саратовскую губернию для обозрения направления и хода в судебных местах и мировых учреждениях дел, относившихся к ведомству государственных имуществ.

В 1877 году командирован в Ригу для собрания сведений по делам спорных сервитутов. В 1879 году назначен начальником судного отделения департамента общих дел. В 1882 году командирован для ревизии Волынского, Черниговского и Полтавского управлений государственными имуществами. В 1883 году назначен вице-директором департамента общих дел с поручением управлять судным отделением департамента. В том же году командирован в Гродненскую губернию для производства следствия о беспорядках, замеченных вице-инспектором корпуса лесничих при ревизии 3-го пружанского лесничества. По преобразовании Министерства государственных имуществ, в 1894 году он был назначен управляющим канцелярией министра земледелия и государственных имуществ.

В 1895 году произведен в тайные советники. Был награждён орденами Российской империи, до ордена Св. Анны 1-й степени.

Публикации 
 Лебедев Л. К. Из воспоминаний: Симбирская гимназия, 1851—1854 гг. // Агринский А. С. Симбирская гимназия (1809—1909 гг.). — Симбирск, 1909. — С. 2—16 (паг. 2-я).
 Кроме ряда статей в «Новостях» были напечатаны: «Босния и Герцеговина» // «Дело». — 1876. — № 7; «Турция. Очерк её исторического развития и нынешнего состояния» // «Отечественные Записки». — 1876. — № 11 и др.

Источники 
 
 

Выпускники Симбирской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Тайные советники